Die Tigerin ist der Titel von

Die Tigerin (Roman), Roman von Walter Serner
Die Tigerin (1922), Spielfilm von Ernst Wendt
Die Tigerin (1992), Spielfilm von Karin Howard, Verfilmung des Romans